

Allemagne 
 Église des Carmes (Mayence), église de la vieille ville de Mayence (Allemagne).

Belgique 
 Église des Carmes Chaussés de Wavre, partie d'un couvent de Carmes déchaux de Wavre (Belgique).

France 
 Église des Carmes (Bourges) (Cher).
 Église des Carmes (Condom) (Gers).
 Église des Carmes (La Rochelle) (Charente-Maritime).
 Église des Carmes (Lauzerte) (Tarn).
 Eglise des Carmes (Le Puy-en-Velay) (Haute-Loire).
 Église des Carmes (Perpignan), (Pyrénées-Orientales).
 Église des Carmes (Pertuis) (Vaucluse).
 Église des Carmes (Saint-Amand-Montrond) (Cher).
 Église des Carmes (Trie-sur-Baïse) (Hautes-Pyrénées).
Église des Carmes de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
 Église des Carmes de Besançon (Doubs).
 Église des Carmes de Figeac (Lot).
 Église des Carmes-Déchaussés d'Arles (Bouches-du-Rhône).
 Église des Carmes d'Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales).
 Église des Carmes du Pont-de-Beauvoisin (Savoie).
 Église des Grands-Carmes de Marseille (Bouches-du-Rhône).
 Église des Grands-Carmes de Metz (Moselle).
 Église des Petits-Carmes (Metz, Moselle).
 Église Saint-Joseph-des-Carmes (Paris).
 Église Saint-Symphorien-les-Carmes (Avignon, Vaucluse).

Voir aussi